Husqvarna és una empresa sueca fundada el 1689 per a fabricar mosquets. Des d'aleshores ha crescut i s'ha dividit diverses vegades. Actualment, és la marca de diverses empreses.

 Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, empresa fabricant d'armes desapareguda
 Husqvarna Group, fabricant de productes elèctrics per a exteriors
 Husqvarna Motorcycles, fabricant de motocicletes de motocròs, enduro i supermoto
 Husqvarna FF, club de futbol patrocinat pel Grup Husqvarna
 Husqvarna-ZVVZ, equip de ciclisme txec patrocinat pel Grup ZVVZ, aleshores relacionat amb Husqvarna
 Màquines de cosir Husqvarna, actualment VSM Group
 Husqvarna, la marca dels electrodomèstics fabricats per Electrolux
 Huskvarna, una ciutat, l'emplaçament original de l'empresa
 Huskvarna, un riu que pren el nom de la ciutat homònima
 Huskvarnafallet, cascades del riu Huskvarna prop de la ciutat homònima